Авриг (, , ) — город в жудеце Сибиу (Румыния). Население: 16,215.

Первое упоминание о деревне относится к 1346 году.

География 
Расположен на левом берегу реки Олт (на устье реки Авринг), возле горного массива Фэгэраш, приблизительно в 26 км от Сибиу на пути в Брашов. Главная начальная точка пересечения дорог западной части гор, через Авринг проходит дорога к горным поселениям: Cabana Poiana Neamţului, Cabana Bârcaciu, Cabana Ghiocelul.

Туризм 
Самой главной туристической достопримечательностью является Летний дворец Брукенталя в стиле барокко, построенный в 1771 году, летняя резиденция барона Самуэля фон Брукенталя, губернатора Трансильвании.

Кроме того в городе можно найти две старые церкви: Евангелическая церковь, построенная в XIII веке, и укреплённая в XVI веке, и православная церковь, построенная в XVIII веке.

Города-побратимы 
  Плерен (Франция, с 1990)

Известные люди 
 Георгий Лазарь — основатель первой румыноязычной школы. Родился и умер в Авринге.
 Василе Стойка — дипломат
 Ромулус Кандеа, мэр Черновцов
 Августин Кандеа, известный хирург в Тимишоаре
 Думитру Марес
 Мирсеа Томус
 Илие Спиридон
 Мариа Спиридон
 Тату Бужор
 Илие Стойка
 Василе Гафтон
 Георге Попентиу
 подполковник Давид Ион

Примечания 

Города Румынии
Сибиу (жудец)